Дрон ( — трутень) —  Безпілотний літальний апарат (БПЛА), військового чи цивільного призначення, різновид військового робота; в ширшому сенсі — мобільний, автономний апарат, запрограмований на виконання якихось завдань (наприклад, автономні системи, створені для польоту, розроблені для виконання місій, потенційно небезпечних для людини).

Завдання і класифікація 
Існують десятки різних типів безпілотних літальних апаратів. В основному вони поділяються на дві категорії: ті, які використовуються для розвідки і спостереження; ті, що мають на озброєнні ракети й бомби (ударні), дрони-камікадзе. Використання дронів швидко зростає в останні роки, тому що, на відміну від пілотованих літаків, вони можуть перебувати в повітрі впродовж багатьох годин.

Історія 
1948 року в США було створено розвідувальний безпілотний літальний апарат — AQM-34. Його перший політ відбувся 1951 року, тоді ж «безпілотник» був запущений у масове виробництво. Він став першим серійно побудованим БПЛА.

Досі США, Британія й Ізраїль є єдиними країнами, які використовували озброєні безпілотні літаки в бою.

Із 2014 року в ході російсько-української війни Росія застосовує безпілотники для розвідки на Донбасі. З осені цього ж року дрони використовуються також і місією спостерігачів ОБСЄ для нагляду за обстановкою в зоні бойових дій, хоча радіоелектронні засоби військ РФ блокують їхню роботу. У подальшому, зокрема в ході широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, дрони використовують обидві сторони війни. У тому числі, Україна застосовує ударний дрон R18 виробництва української Аеророзвідки.

БПЛА Taranis UCAV (розробки британської BAE Systems) із двигуном Adour Mk951 є найсучаснішим британським апаратом (розробка ведеться з 2006).

Ринок 
Дрони Reaper коштують $12 млн. Антибраконьєрські БПЛА коштують приблизно $ 2500.

Згідно з опублікованою інформацією, розробка нігерійського дрона GULMA і навчання 15 операторів ви́йшли для уряду Нігерії в суму до 3,5 мільйона доларів.

Teal Group,  консалтингова фірма в галузі захисту з Вірджинії, за оцінками в 2013 році прогнозує, що світовий ринок для досліджень, розробок і закупівлі безпілотників виросте більш ніж удвічі протягом наступного десятиліття, з $ 5,2 млрд на рік до $ 11,6 млрд на рік.

Попит на безпілотну техніку зумовлений її практичністю не тільки у військовій сфері, а й корисністю в інших сферах людського існування. Зокрема, у країнах з великими агрохолдингами (Україна, Польща, Китай тощо) активно запроваджується використання дронів для дослідження та аналізу стану землі, оцінки врожаїв та збитків і оптимізації роботи сільськогосподарської техніки. Український стартап Drone.UA з 2016 року вийшов на міжнародний рівень і тепер не тільки виготовляє дрони для іноземних клієнтів, а й займається обробкою даних та удосконаленням своєї продукції. Однак популярнішими досі залишаються американські та китайські дрони. Ціна на такі стартує від $7-8 тис.

Типи дронів США 
 Reapers, Predators & Sentinel
 Global Hawks and RQ-170 Sentinel drones

Застосування 
 контроль переміщення людей, техніки, ідентифікація тварин (тегованих);
 логістика: переміщення вантажів, постачання (у тому числі медичне) до важкодоступних місцевостей;
 сільське господарство: обробка культур пестицидами, висівання;
 дика природа: відстеження браконьєрів;
 розвідка: оптична, лазерна, телевізійна, радіаційна.

За даними видання Ґардіан, британське міноборони фінансує розробку автономних військових дронів. Ключова особливість такої збройної системи в тому, що вона самостійно буде обирати цілі, вирішувати, чи треба їх знищувати, і ліквідовувати «загрози» без участі людини.

Інженери з кафедри робототехніки Цюріхського університету та Лабораторії інтелектуальних систем при Федеральній політехнічній школі Лозанни (EPFL) розробили дрон, який вміє набувати різноманітних конфігурацій, залежно від того, що йому треба зробити у польових умовах, та адаптується до зміни центру ваги в режимі реального часу. Такі властивості розроблені спеціально для участі у рятувальних операціях.

Див. також 
 Безпілотний літальний апарат
 FPV-польоти (радіокеровані авіамоделі)
 RoboBee — найменший у світі літаючий робот
 Підводні дрони
 Бойовий робот

Примітки

Посилання 
 Euronews. Наука і техніка. Новітні технології. Дрони і археологія. 
 Дрони у науці: Лети і збери мені дані.
 Дрони не дають демократіям приводів для війни. The Financial Times.
 Belgian Army. ULTIMA target drones. 

Безпілотні літальні апарати
Зброя
Штучний інтелект
Роботи
Безпілотні апарати